Ringicula är ett släkte av snäckor. Ringicula ingår i familjen Ringiculidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Ringicula